Гаплогруппа U1a1c1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U1a1c1
 U1a1c1a
 U1a1c1b
 U1a1c1c
 U1a1c1d
 U1a1c1e
  U1a1c1f

Палеогенетика

Бронзовый век 
Шахри-Сухте
 I11471 | 415, Grave 406, Probably Period I or early Period II __ Иран __ 3328-3022 calBCE (4450±20 BP, PSUAMS-4592) __ Ж __ U1a1c1.
 I11478 | 422, IRW Grave 7, possibly Period I __ Систан и Белуджистан, Иран __ 3200–1900 BCE __ М __ J2a1h2 > J-Y15598* # U1a1c1d.

БМАК
 I7101 | Gonut tomb 1466 sample 25 __ Гонур-Депе __ Марыйский велаят, Туркменистан __ 2500–1700 BCE __ М __ BT > R2a2 # U1a1c1.

Железный век 
Гандхарская культура
 I12449 | Grave 26, Individual 3 (C or A (?)) in a triple burial , T.26, 586 __ Butkara II __ Сват, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан __ 1000–800 BCE __ М __ R2a3a # U1a1c1d.

Саки (племена)
 ALN006.A0101 | Alai / Nura I, II, Tuyuk II Burials  #360/8 __ Алайский район, Ошская область, Киргизия __ 748-410 calBC (2439±22 BP) __ Ж __ U1a1c1d.

Средние века 
Салтово-маяцкая культура
 DA190 | OS9 __ Дмитровский могильник (кат. 171, п. 1) __ Шебекинский район, Белгородская область, Россия __ 610-775 calCE (1351±32 BP, UBA-31237) __ М __ G2a1a1a # U1a1c1.

Примечания

Публикации 
2018
 
 
2019
 
2021

Ссылки 
 
 U1a1c1 — Haplogroup

Гаплогруппа U1 (мтДНК)